Hélène Robert peut désigner :
 Hélène Robert (1910-1981), actrice française ;
 Hélène Robert (1945-), femme politique québécoise.